Vittingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vittingen, Småland, sjö i Aneby kommun, 
Vittingen, Södermanland, sjö i Gnesta kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn